Az U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság az európai labdarúgás hivatalos szerve, az UEFA bonyolításában kerül megrendezésre két évente. Jelenlegi formájában 1978 óta létezik, azonban más néven korábban is létezett a torna már 1967 és 1970 között is. 1972-ben volt először igazi U23-as bajnokság.

1978-ban a korhatárt leszállították 21-re és ez azóta is így maradt. Tehát egy 2011-es kifutású tornára azokat a játékosokat lehet nevezni, akik 1988-ban vagy utána születtek. A döntők idejére sokuk már 23 éves lesz ugyan, ám a selejtezők kezdetének idején (2009 vége) minden játékos csak maximum 21 éves volt.

Az U21-es meccseket általában a felnőtt csapat meccsét megelőző napokon szokás tartani. Ezt a tornát tartják a felnőtt válogatottba való bekerülés legfontosabb lépcsőjének. Luís Figo vagy Iker Casillas és Francesco Totti is ezen tornán kezdték nemzetközi karrierjüket.

A jelenlegi U21-es Európa-bajnok  Németország amely a Portugália válogatottját győzte le a 2021-es U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság döntőjében 1:0-ra.

U23-as kihívás-kupa győztesek

U23-as Európa-bajnokság
Mindössze három alkalommal került megrendezésre ebben a kiírásban.

U21-es Európa-bajnokság

Országok helyezései

Korábbi szereplések

A táblázatban azok az országok szerepelnek akik legalább egyszer kijutottak az Európa-bajnokságra.

Jelölések
 – Győztes
 – Döntős
 – 3.helyezett (csak 6x rendeztek bronzmérkőzést)
4. – 4.helyezett (csak 6x osztották ki a helyezést)
ED – Elődöntő
ND – Negyeddöntő
CS – Csoportkör
r – résztvevő
 — Házigazda
 •  – nem jutott ki
 ×  – nem indult
 ×  – kizárták

Megjegyzés
1 az adatok tartalmazzák Jugoszlávia, valamint Szerbia és Montenegró válogatottjának az eredményeit.
2 az adatok tartalmazzák az NDK és az NSZK válogatottjának az eredményeit.
3 az adatok tartalmazzák a Szovjetunió és a FÁK csapatának az eredményeit.
4 az adatok tartalmazzák Csehszlovákia csapatának az eredményeit.

További információk 
 UEFA.com 
 Rec.Sport.Soccer - statisztikák a tornákról

Kapcsolódó szócikkek
 Európa-bajnokság
 U17-es labdarúgó-Európa-bajnokság
 U19-es labdarúgó-Európa-bajnokság

U21
E